Spectre o specter puede referirse a:

Informática 
 Spectre, vulnerabilidad encontrada en numerosos microprocesadores

Ficción 
 SPECTRE, organización criminal de las novelas y películas de James Bond;
 Spectre (película), película de James Bond de 2015;
 Spectre (canción), canción de Radiohead de 2015;
 Specter (película), película tokusatsu japonesa de 2005;
 Silk Spectre / Espectro de Seda, personaje de DC Comics;
 Spectreman, serie de televisión tokusatsu de la década de 1970;
 Spectres (película), película de drama sobrenatural de 2004;
 Spettri, película de terror de 1987 protagonizada por Donald Pleasence, lanzada internacionalmente como Specters.